ʻEua — ilha de Tonga
 ʻEua (distrito) — distrito de Tonga 
 Estados Unidos — país da América
 Eua (género) — gênero de moluscos gastrópodes pulmonados
 Eua zebrina — espécie de gastrópode da família Partulidae

Desambiguações de siglas
Desambiguações de topônimos